La segunda batalla de Kreminná es un enfrentamiento militar en curso entre Rusia y Ucrania sobre la ciudad de Kreminná, en el este de Ucrania. La batalla comenzó el 2 de octubre de 2022, un día después de que el ejército ucraniano recuperara la cercana ciudad de Limán.

Antecedentes 

Kreminná fue la primera ciudad en caer en manos rusas durante la batalla del Dombás, captura que fue anunciada por Rusia el 18 de abril.

Batalla 
En la noche del 27 al 28 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania cruzaron el río Donets en Dronivka, asaltaron el parque forestal Siverskyi Donets y bloquearon con éxito la carretera que une las ciudades de Kreminna y Torske.

El 2 de octubre, las fuerzas ucranianas bombardearon fuertemente las posiciones rusas en Kreminná y, al mismo tiempo, avanzaron hasta la carretera P-66 que conecta Kreminná y Svatove y atacaban desde el norte y el oeste. Al día siguiente, según informes, las tropas ucranianas avanzaron hacia un segmento de la carretera cerca de Chervonopopivka y Pishchane, tanto en el óblast de Lugansk como a lo largo de la carretera Svatove-Kreminná, a 5 km al norte de Kreminná. Fuentes rusas discutieron estos avances ucranianos con gran preocupación y sugirieron que las tropas ucranianas probablemente se moverán hacia la frontera del óblast de Lugansk y atacarán Kreminná, a 30 km al este de Limán. Las tropas rusas, incluidos elementos del destacamento BARS-13 y el 20º Ejército de Armas Combinadas, se retiraron del área de Limán y se restablecieron en Kreminná, donde fuentes rusas afirmaron que la nueva línea de frente mentía.

Para contrarrestar los avances ucranianos, se dice que las fuerzas rusas minan todas las carreteras que conducen a Kreminná y Svatove, siendo esta última otro objetivo que las fuerzas ucranianas intentan recuperar.

En la noche del 2 de noviembre, fuentes ucranianas afirmaron haber destruido todo un batallón ruso cerca de la ciudad de Makiivka, en el Raion de Svatove. Según un superviviente ruso, de los 570 soldados de su unidad, 29 sobrevivieron, 12 resultaron heridos y el resto, unos 529 hombres, murieron.

A principios de diciembre, las fuerzas ucranianas rompieron las líneas de defensa rusas en torno a Chervonopopivka, y los combates se centraron principalmente al oeste de la carretera R-66, que une Kreminna y Svatove.El 26 de diciembre, fuentes rusas informaron que las fuerzas ucranianas se estaban reagrupando y desplegando refuerzos desde el Óblast de Járkov para reanudar las ofensivas en la línea Kreminna - Svatove y la ciudad de Kreminna.

Véase también 
 Primera batalla de Kreminná

Referencias 

Kreminná
Kreminná